Тайки:

 Тайки (Украина) — село, Емильчинский район Житомирской области Украины.
 Тайки (Миэ) — посёлок, уезд Ватарай префектуры Миэ Японии.
 Тайки (Хоккайдо) — посёлок, уезд Хироо округа Токати губернаторства Хоккайдо Японии.
 Тайки Ко — персонаж франшизы «Сейлор Мун». В качестве воительницы известна как Сейлор Стар Мейкер.